Vorderbuchberg ist der Ortsname von

 Vorderbuchberg (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Vorderbuchberg (Neukirchen beim Heiligen Blut), Ortsteil des Marktes Neukirchen beim Heiligen Blut, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Vorderbüchelberg